Gālesh Kalām kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gālesh Kolam, ort, Gilan, 
 Gālesh Kalām (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar